Николай Васильевич Кравченко (род. 1952) — советский и российский военный и общественный деятель. Герой Советского Союза, полковник. Начальник Омского кадетского военного корпуса Министерства обороны РФ (1999—2001; 2012—2020). Председатель Омского отделения Российского военно-исторического общества.

Биография 
Родился 9 октября 1952 года в городе Омске. Отец — Василий Фёдотович, был участником Великой Отечественной войны, после победы 22 года работал электриком по эксплуатации промышленных установок на Омском шинном заводе. Мать работала сначала на Омском шинном заводе, а позже — в школе № 62 города Омска.

В 1970 году окончил среднюю школу № 22 в городе Омске.

Военная служба 
В Советской Армии с 1970 года.

В 1974 году, после окончания РВВДКУ, служил в Одесском военном округе в должности переводчика в разведотделе 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В 1976 году переведен в 299-й гвардейский парашютно-десантный полк (г. Болград). Служил в должностях командира парашютно-десантного взвода, заместителя командира парашютно-десантной роты (ноябрь 1977), командира парашютно-десантной роты (1980).

В 1979 году принимал участие в учениях стран Варшавского договора Щит-79 в Венгрии с десантированием 299-го гвардейского парашютно-десантного полка с техникой.

в 1989 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе

Служба в Афганистане 
В апреле 1981 года, в составе группы офицеров дивизии, капитан Кравченко убыл на замену в Демократическую Республику Афганистан. Служил в Баграме — в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (командир полка — полковник П. С. Грачёв, впоследствии министр обороны России). Был командиром роты.

В 1981 году вступил в члены КПСС.

Подвиг 
Из наградного листа о присвоении звания Героя Советского Союза:

«В январе 1984 года 345-й гв.опдп совершил марш около 400 км, участвовал в крупной операции по деблокированию Ургунской долины на границе с Пакистаном. Операция длилась около месяца в сложных зимних условиях. Войти в долину необходимо было через ущелье. Дорога, единственная по ущелью вдоль реки, была заминирована и хорошо простреливалась. В течение недели передовой отряд десантников медленно, буквально по , двигался в пешем порядке и постепенно занимал господствующие высоты вдоль ущелья. В итоге долина была разблокирована и основными силами советских войск был уничтожен крупный базовый лагерь душманов, захвачено много оружия, боеприпасов и имущества иностранного производства. За эту операцию Н. В. Кравченко представлен к первой награде — ордену Красной Звезды. Участвовал в 8-месячной Панджшерской операции. 19 мая 1984 года первый парашютно-десантный батальон 345-го полка при выходе из Панджшерского ущелья после проведенной операции попал в засаду. В первые минуты боя погибли командир батальона капитан Федоров и батальонный врач Евгений Козлов. Вторая парашютно-десантная рота понесла значительные потери. 18 раненных, батальон потерял управление. В труднейшей обстановке капитан Кравченко принял командование батальоном. Ему удалось быстро установить управление ротами, сбить противника с господствующей высоты, восстановить связь с полком и организовать эвакуацию раненных. Батальон организованно вышел из засады с минимальными потерями. С июня 1984 года капитан Кравченко принимал участие в ещё нескольких операциях в должности начальника штаба батальона. Осенью на Ниджрабской операции (ущелье Ниджраб, провинция Каписа) подорвался на БТР-70 и получил контузию, но от госпитализации отказался».

Звание Герой Советского Союза 
«За проявленное мужество во время Панджшерской операции Николаю Васильевичу Кравченко указом Президиума Верховного Совета СССР 27 сентября 1984 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда».

Дальнейшая служба 
В феврале 1985 года капитан Кравченко закончил службу в Демократической Республике Афганистан и был направлен в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию на должность командира парашютно-десантного батальона в г. Кишинёв.

В 1986 году поступил в военную академию имени М. В. Фрунзе, которую закончил в 1989 году и был назначен на должность заместителя командира 234-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Псков). В составе полка выполнял специальные задачи в Баку, Вильнюсе. Затем был назначен заместителем командира 23-й отдельной десантно-штурмовой бригады в г. Кременчуге.

После распада СССР отказался принимать присягу на верность Украине, переведён в Сибирский военный округ.

Служба в ВС Российской Федерации 
С февраля 1992 по декабрь 1998 года— заместитель начальника Омского общевойскового училища.

В 1993 году присвоено воинское звание полковник.

С декабря 1998 года исполнял обязанности начальника Омского общевойскового командного училища.

С 1999 года по 2001 год — начальник Омского кадетского корпуса.

С 2012 года по 2020 год — начальник Омского кадетского военного корпуса.

Источники 
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениздат, 1987.
 Омский кадетский корпус: история и современность / Басаев Виктор Романович. — Омск: Омский дом печати, 2003. — ISBN 5-86849-251-X.
 «Мы — интернационалисты» (комплект открыток). М., изд-во «Плакат», 1987.
 «Время выбрало нас» (комплект открыток). М., изд-во «Плакат», 1988.
 «По афганским дорогам» (комплект открыток). М., 1989.
 Ляховский А. А. «Трагедия и доблесть Афгана», М. 2009.

Примечания

Ссылки 
 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/SNames/as138/b7b9aadf Кравченко Николай Васильевич]
 Кравченко Николай Васильевич
 История Омского кадетского корпуса
 Сайт выпускников ныне не существующего Омского высшего общевойскового командного училища имени М. В. Фрунзе

Члены КПСС
Участники Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Члены Российского военно-исторического общества
Начальники Омского кадетского корпуса